Бре́ве (от  — «краткое»):

 Бреве — письменное послание папы римского, посвящённое второстепенным проблемам церковной и мирской жизни. Пишется на латинском или итальянском языке, скрепляется папскою печатью и подписью кардинала-секретаря, отличается от буллы менее торжественным стилем.
 Бреве — диакритический знак, обозначающий краткость звука. Представляет собой дугу с наплывом в центре над буквой — ̆.
 Алла бреве () — обозначение тактового размера (быстрое исполнение двудольных метров, в которых при этом счёт ведётся не четвертями, а половинными нотами).

См. также 
 Бревис
 временное повышение (бре́вет)